MZR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mazar-I-Sharif (Afghanistan)